Смеловский — многозначный термин.

Фамилия 
 Смеловский, Иван Андреевич (1762—1808) — российский врач, профессор Медико-хирургической академии, автор ряда трудов по медицине.
 Смеловский, Кир Даниилович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7609; 1 января 1847.
 Смеловский, Кшиштоф (род. 1975) — польский хоккеист, игравший на позиции защитника.
 Смеловский, Николай Алексеевич — Георгиевский кавалер; подполковник; 30 декабря 1915.
 Смеловский, Тимофей Андреевич (1769/1771/1772—1815) — русский ботаник и врач, академик Санкт-Петербургской академии наук.

Топоним 
 Смеловский — посёлок, Верхнеуральский район, Челябинская область, Россия.
 Смеловский сельский совет — входит в состав Куйбышевского района Запорожской области Украины.
 Смеловский сельский совет — входит в состав Роменского района Сумской области Украины.

См. также 
 Смеловская
 Смелянский
 Смилянская